Adivino puede referirse a:

 Un adivino, persona dedicada a la videncia.
 El adivino, historieta de la serie Astérix el Galo.
 adivino, uno de los nombres comunes del ave Tarphonomus certhioides en Argentina.

Enlaces externos